Holger Rørdam ist der Name folgender Personen:

*  Holger Rørdam (Politiker) (1863–1941), dänischer Arzt und Politiker  
 Holger Frederik Rørdam (1830–1913), dänischer Theologe und Kirchenhistoriker

Siehe auch:
 Christian Holger Rørdam (1846–1916), dänischer Offizier